Зуб:
 Зуб (биология) — костное образование в ротовой полости, служащее для первичной механической обработки пищи.
 Зубы человека
 Зубья (зубцы) — ряд заострённых выступов на каком-либо инструменте или детали.

Географические объекты 
 Зуб — небольшой остров архипелага Земля Франца-Иосифа.
 Зуб — озеро в Антарктиде.

Персоналии 
 Зуб, Александр Сергеевич (род. 1977) — украинский футболист.
 Зуб, Артём Валерьевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Зуб, Валерий Алексеевич (род. 1970) — украинский политик.
 Зуб, Виталий Никитович (1928—2018) — советский футболист, тренер.
 Зуб, Мечислав (1953—1985) — польский серийный убийца.
 Зуб, Николай Антонович (1911—1943) — советский лётчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Зуб, Роман Иванович (род. 1967) — советский и украинский футболист.
 Зуб, Рышард (1934—2015) — польский фехтовальщик на саблях и итальянский тренер.

См. также 
 Зубец — элемент крепостной стены.
 Зубы (значения)
 Зубок (значения)

Примечания